Super Castlevania IV (, акумадзё: доракюра, букв. Дьявольский замок Дракула) — компьютерная игра из серии Castlevania, ремейк первой части, выпущенный в 1991 году компанией Konami. Первоначально выпущенная для Super Nintendo Entertainment System, неоднократно переиздавалась, в том числе для SNES Classic Mini.

Действие игры происходит в том же сеттинге, что и Castlevania на NES/Famicom, в Трансильвании 1691 года, где охотник на вампиров Саймон Бельмонт должен победить вампира Дракулу. Игра получила признание критиков, некоторые назвали ее одной из величайших видеоигр всех времен .

Игровой процесс 

Несмотря на то, что Super Castlevania IV по сути является ремейком первой части, игра довольно сильно отличается от оригинала. Возможности 16-битной консоли позволили значительно улучшить качество графики и звука. Игровой процесс так же претерпел изменения. Саймон теперь может бить кнутом не только перед собой, но также вверх, вниз (только в прыжке) и по диагонали, а также вращать кнутом (для этого необходимо зажать кнопку удара и использовать кнопки направления), чтобы отбивать вражеские атаки. К тому же появилась возможность цепляться кнутом за крюки и раскачиваться, чтобы преодолеть большие пропасти. Появилась также возможность ходить на корточках.

В отличие многих других игр серии, в Super Castlevania IV имеется возможность менять направление движения в прыжке, что делает эту часть игры (прыжки через смертельно опасные препятствия) намного проще, однако получение урона от врага по прежнему отбрасывает Саймона назад (этот полёт неуправляемый), зачастую в пропасть. Ещё одно, менее важное, отличие от других игр серии состоит в том, что использование дополнительного оружия привязано к отдельной кнопке, а не к одновременному нажатию кнопок атаки и «вверх».

В отличие от оригинала, где приключение начиналось прямо у входа в замок Дракулы, в Super Castlevania IV игроку придётся преодолеть несколько уровней, включающих трансильванские леса, болота, пещеры, прежде чем попасть в замок. Таким образом игра длиннее предшественников и включает в себя 11 уровней (хотя развилок, как в Castlevania III: Dracula’s Curse нет). Враги тоже стали разнообразнее, помимо старых знакомых летающих голов медузы, скелетов и зомби появились летающие лошадиные головы, големы из грязи и другие монстры.

Сюжет 
Сюжет аналогичен первой части. Саймон Бельмонт, вооружённый родовым кнутом, названным «Убийца Вампиров» (), должен прийти в замок графа Дракулы и убить владыку вампиров.

Компьютерные игры 1991 года
Игры для SNES
Игры для Virtual Console
Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Castlevania
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami
Сайд-скроллеры